La Magyar Szuper Kupa 2014 è stata la 15ª edizione della Supercoppa ungherese

La partita si è disputata a Budapest allo stadio Stadio Ferenc Puskás tra Debreceni Vasutas, vincitore del campionato e Újpest, vincitore della coppa.

A conquistare il trofeo è stato l'Újpest per 5-4 ai tiri di rigore dopo lo 0-0 dei tempi supplementari. Per la squadra di Újpest è il terzo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Nemzeti Bajnokság I 2013-2014
 Magyar Kupa 2013-2014

Calcio nel 2014
Competizioni sportive a Budapest